Miejscowości w Polsce:
 Gawarzec Dolny
 Gawarzec Górny